Railway Exchange Building hace referencia a varios artículos:
 
 Railway Exchange Building (Chicago)
 Railway Exchange Building (Muskogee)
 Railway Exchange Building (San Luis)